Randbemerkung steht für
Marginalie
Anmerkung
Glosse